Triscelosporium är ett släkte av svampar. Triscelosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triscelosporium